Фугас, может иметь следующие значения:
 Фугас — закладка заряда взрывчатого вещества (ВВ), ранее пороха, для взрыва.
 Фугас — просторечное название артиллерийских снарядов фугасного и осколочно-фугасного действия.
 «Фугас» — название проектов 3, 53, 53у и 58, базовых тральщиков (БТЩ), строившихся для Советского Военно-морского флота, в 1930-х — 1940-х годах.
 Фугас — традиционный провансальский хлеб, родственный итальянской фокачче.

См. также 
 Специальный ядерный фугас — ядерное устройство, ядерные или термоядерные заряды, заложенные в целях дальнейшего подрыва.